Riboldi ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Gaetano Riboldi (1839–1902), italienischer Kardinal
 Antonio Riboldi IC (1923–2017), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Acerra
 Matteo Riboldi, 1342/43 Bischof von Pavia